El Príncipe Luis de Nassau-Saarbrücken (3 de enero de 1745, Saarbrücken - 2 de marzo de 1794, Aschaffenburg) fue el último príncipe reinante de Nassau-Saarbrücken. Gobernó desde 1768 hasta la Revolución francesa.

Biografía 
Luis nació en Saarbrücken como el segundo hijo y primer varón del Príncipe Guillermo Enrique de Nassau-Saarbrücken y su esposa la Princesa Sofía de Erbach-Erbach. Como su padre, fue educado en la Universidad de Estrasburgo. Su Grand Tour lo llevó a Inglaterra (desde 1759 hasta 1766), y los Países Bajos, Francia y Alemania.

El 30 de octubre de 1766 contrajo matrimonio en el Castillo de Schwarzburgo con Guillermina de Schwarzburgo-Rudolstadt (1751-780). El matrimonio no fue feliz, y Guillermina se retiró al Castillo de Halberg, donde educó a su hijo:
 Enrique Luis (1768-1797)

Fuera de su matrimonio, Luis engendró dos hijos ilegítimos con la Baronesa Amalia Federica de Dorsberg. El 28 de febrero de 1787, contrajo matrimonio con la sirvienta Katharina Kest (1757-1829). Como era plebeya, Luis la elevó a Condesa de Ottweiler. De su matrimonio morganático tuvo otros siete hijos, incluyendo su hijo menor Adolfo:
 Luis Alberto (1775-1784)
 Carlos Luis (1776-1799)
 Luisa (1778-1855)
 Enrique (1779-1781)
 Luis (1785-1796)
 Catalina (1786-1818)
 Adolfo (1789-1812)

Después de la muerte de su padre en 1768, Luis tomó las tareas de gobierno en Nassau-Saarbrücken. Continuó las principales políticas económicas de su padre, aunque estuvo sujeto a crecientes limitaciones financieras, por lo que se vio obligado a hipotecar el Señorío de Jugenheim al principado de Nassau-Usingen desde 1769 hasta 1777. En 1770, solicitó al emperador José la constitución de una Comisión de Deudas. La comisión fue disuelta en 1782. Debido a que su posición financiera todavía era estrecha, Luis trasladó la sede de gobierno de su palacio en Saarbrücken a su más modesto pabellón de caza en los alrededores de la capital.

A pesar de su apretada posición financiera, Luis fue capaz de completar algunos proyectos de construcción. En 1769, construyó el palacio de  y el jardín de . En 1775, fue completada la  (Iglesia de Luis) por Friedrich Joachim Stengel, que su padre había empezado.

Fue un déspota ilustrado. Emitió nuevas regulaciones en el ámbito agrícola y forestal y reformó el sistema escolar. También reformó el código penal y abolió la tortura.

En 1793, su salud estaba decayendo cuando tuvo que huir a Aschaffenburg ante los hechos de la Revolución francesa. Murió aquí en el exilio, y fue enterrado en la Iglesia Evangélica de San Lorenzo en Usingen. El 23 de noviembre de 1995 su cuerpo fue transferido a la Iglesia del Palacio de Saarbrücken.

Ancestros

Referencias 
 Albert Ruppersberg: Geschichte der Grafschaft Saarbrücken, vol. 2, Saarbrücken, 2ª ed., 1910 (reimpreso: St. Ingbert, 1979), pp. 295-372

Enlaces externos 
 El funeral del Príncipe Luis de Nassau-Saarbrücken
 Luis de Nassau-Saarbrücken en las biografías del Sarre

Príncipes de Nassau
Personas de Sarre
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Saarbrücken